«Питешти» () — румынский профессиональный баскетбольный клуб из города Питешти, Румыния. Клуб выигрывал единственное чемпионство в 2000 году.

Сезоны

Текущий состав

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль на Eurobasket.com 

Баскетбольные клубы Румынии
Питешти